Kovács Sándor
 Kovács Sándor (1832–1892) köz- és váltóügyvéd, 1848/49-es honvédtiszt
 Kovács Sándor (1841–?) jogi doktor, ügyvéd és jogakadémiai tanár
 Kovács Sándor (1860–1924) hírlapíró
 Kovács Sándor (1869–1942) evangélikus püspök, egyháztörténész, egyetemi tanár
 Kovács Sándor (1886–1918) zongorapedagógus
 Kovács Sándor (1893–1972) szombathelyi római katolikus püspök
 Kovács Sándor (1905–1946) épületgépész-mérnök
 Kovács Sándor (1927–2016) vezérőrnagy
 Kovács Sándor (1928–1984) muzeológus, természettudományi szakíró
 Kovács Sándor (1928–1980) közgazdász, vállalatvezető, mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes (1975−1980)
 Kovács Sándor (1931–2012) labdarúgó (Debreceni VSC), református lelkész
 Kovács Sándor (1932) atlétaedző, sportvezető
 Kovács Sándor (1934) labdarúgó (Bp. Dózsa, Pécsi Dózsa)
 Kovács Sándor (1935–2022) építészmérnök
 Kovács Sándor (1944–2021) matematikus, számítástechnikai szakíró
 Kovács Sándor (1948–2017) erdélyi magyar kanonok, főesperes-plébános
 Kovács Sándor (1948–2010) geológus, kandidátus, az MTA–ELTE Geológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa
 Kovács Sándor (1950) zenetörténész, zenepedagógus
 Kovács Sándor (Alexander Kovács) labdarúgó, csehszlovák válogatott
 Kovács Sándor (1952) ifjúsági író
 Kovács Sándor (1963) labdarúgó (Haladás)
 Kovács Sándor (1966) dízelmozdony szerelő, MÁV forgalmi-kereskedelmi tiszt, általános szociális munkás, foglalkoztatás rehabilitációs szaktanácsadó és politikus
 Kovács Sándor (1968) a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet előadótanára
 Kovács Sándor (1973) hétszeres champion versenylovas, lóidomár, tréner

hasonló nevűek
 Ajtai K. Sándor (1845–1917) igazságügyi orvostani kutató, egyetemi tanár
 Balázs Kovács Sándor (1954) néprajzkutató, muzeológus, történész
 F. Kovács Sándor (1968) politikus, országgyűlési képviselő
 Kovács Sándor Iván (1937–2019) kritikus, irodalomtörténész, egyetemi tanár
 Kováts Sándor János (1865–?) irodalomtörténész, nyelvész

Jegyzetek